Церковь Святого Стефана () — римско-католическая церковь, расположенная в Виньори, Верхняя Марна, Гранд-Эст, Франция.

В средневековом городе она была построена первой недалеко от места, где произошло «чудо Святого Крепина». Это событие упоминалось в начале IX-го века в архивах аббатства Люксоль. Карл Великий финансировал ее строительство из королевской казны. Однако от первой каролингской церкви ничего не осталось.

История 
В 1032 году Гуй, первый известный лорд Виньори, решил создать коллегию каноников и построить для них церковь. Его сын Роджер заменил каноников на бенедиктинских монахов и передал недавно построенную церковь аббатству Сен-Бенин в Дижоне. Затем он построил новую церковь с двумя отсеками в хоре и четырьмя залами в нефе. Строительство шло до 1049 года. Монахи были проживали там в период с 1051 по 1057 годы. Церковь разделяли монахи и прихожане.

Башня к церкви была добавлена в XII веке из-за усилий прихожан. Позже была построена часовня, церковные окна были расширены для проникновения большего количества света. Пять часовен были выстроены вдоль прохода на южной стороне в период между концом XIV века и XVI веком. Неф был удлинен на два отсека и получил новый фасад.

Каролингский интерьер был сохранен, а между 1843 и 1852 годами его отреставрировал архитектор Эмиль Бесвильвальд.

Архитектура 
Церковь следует традициям базилик высокого средневековья, но экспериментирует с трехуровневым возвышением верхнего ряда окон. Высокие колонны демонстрируют простую скульптуру, которая позже будет доработана.

Это один из старейших примеров монастырской галереи с тремя часовнями.

Галерея

Примечания

Литература 
 sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos - Le guide du Patrimoine: Champagne-Ardenne - pp.393-396 - Hachette - Paris - 1995 - (ISBN 978-2010209871)
 Hubert Collin, Marie-Clotilde Hubert, André Massat, Anne Prache, Henri Ronot - Champagne romane - pp.299-348 - Éditions Zodiaque (collection "la nuit des temps" n°55) - La Pierre-qui-Vire - 1981

Католические храмы Франции
Исторические памятники региона Гранд-Эст
Храмы Святого Стефана